Мари́я Вячесла́вовна Нетёсова (26 мая 1983, Свердловск, РСФСР, СССР) — российская гимнастка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Заслуженный мастер спорта России, кавалер ордена Дружбы. Награждена почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Карьера 
С 5 лет тренировалась под руководством Натальи Каштановой.

На Олимпийских играх в Сиднее Мария вместе с Ириной Беловой, Еленой Шаламовой, Натальей Лавровой, Верой Шиманской и Ириной Зильбер завоевала золотую медаль в групповом многоборье.

Двукратная чемпионка мира, победитель и серебряный призёр чемпионатов Европы.

Личная жизнь 
Воспитанница СДЮСШОР № 19 Екатеринбурга, выпускница общеобразовательной школы № 100. Замужем за футболистом Евгением Зиновьевым.

Примечания 

Гимнастки (художественная гимнастика) России
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионки мира по художественной гимнастике
Чемпионки Европы по художественной гимнастике
Заслуженные мастера спорта России